La coppa di Russia di football americano 2018 è la 2ª edizione dell'omonimo torneo di football americano.

Vi prendono parte squadre provenienti dalle altre principali competizioni russe (Campionato russo, Coppa delle Regioni, Campionati locali) e una squadra selezionata dal comitato organizzatore.

Squadre partecipanti

Tabellone

Legenda:
CR = LAF
CR-C = LAF Center
CR-U = LAF Ural
Č = Black Bowl
KR = Coppa delle Regioni
M = Campionato moscovita
NO = Campionato del Nord-Ovest
S = Campionato del Sud
V = Campionato del Circondario federale del Volga
WC = Wild Card

Stagione regolare

Calendario

1º turno

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

II Finale

II Finale

Voci correlate 
Coppa di Russia (football americano)

Collegamenti esterni 
 

 2018